Burstel ist eine wohl durch Verschleifung entstandene Namensform von Burgstall:

 Burgstall Burstel (Stockach) oder Burgstall Burstel bei Seelfingen, abgegangene Burg bei Seelfingen, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Burgstall Burstel (Kreßberg), abgegangene Burg bei Marktlustenau, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burgstall Burstel (Sontheim an der Brenz), abgegangene Burg in Sontheim an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bürstel